Colognesi – abitanti di Castel Liteggio (Cologno al Serio)
Colognesi – abitanti di Cologna (Pellezzano)
Colognesi – abitanti di Cologna Veneta
Colognesi – abitanti di Cologne (Italia)
Colognesi – abitanti di Cologno Monzese
Colognesi – abitanti di Cologno al Serio